Voici la liste des planètes mineures numérotées de 166001 à 167000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 166001 à 167000

166001-166100

166101-166200

166201-166300

166301-166400

166401-166500

166501-166600

166601-166700

166701-166800

166801-166900

166901-167000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000